Новая Холманка —опустевший хутор в Озинском районе Саратовской области. Входит в состав сельского поселения Заволжское муниципальное образование.

География 
Находится у речки Холманка  на расстоянии примерно 61 километр по прямой на северо-восток от районного центра поселка Озинки.

Население
Население составляло 79 человек в 2002 году (курды 97%), 0 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Озинского района